Lönn kan syfta på:

 Lönnsläktet – ett släkte inom växtriket med både träd och buskar, som ömsom klassificeras i en egen familj lönnväxter ömsom förs till kinesträdsväxter
 Lönn – ett träd i familjen kinesträdsväxter
 Lönn (efternamn) – ett svenskt efternamn och personer med namnet